ПМР — аббревиатура, может означать:

География 
 Приднестровская Молдавская Республика
 ПМР — Пашковский микрорайон на юго-востоке города Краснодара

Техника и вооружение 
 ПМР — прицепной минный раскладчик, например: ПМР-1.
 ПМР — травматический пистолет украинского производства (изготовленный из пистолета Макарова)

 ПМР — переносной микрорентгенометр.
 ПМР — поляризационная матрица рассеяния.
 ПМР — профессиональная мобильная радиосвязь.
 Пункт местного резервирования (энергетика)

Медицина 

 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс — обратный ток мочи из мочевого пузыря в мочеточники по направлению к почкам из-за нарушений пузырно-мочеточникового соединения.

Прочее 
 Протонный магнитный резонанс — метод определения структуры органических веществ.
 Психомоторное развитие, ЗПМР — задержка психомоторного развития
 Подлинная партия мексиканской революции (Partido Auténtico de la Revolución Mexicana) - политическая партия Мексики, действовавшая с 1955 до 2000 года